Кадзан:
 Кадзан — группа из трёх островов, принадлежащих Японии.
 Император Кадзан — 65-й император Японии.
 обсерватория Кадзан — астрономическая обсерватория Киотского университета